Réveillère ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Réveillère (* 1979), französischer Fußballspieler
 Paul Emile Réveillère (1829–1908), französischer Admiral und Pazifist